Heiliger Venantius bzw. Sankt Venantius steht für:

 Venantius von Camerino († wohl 254), Märtyrer zu Camerino (Gedenktag 18. Mai) 
 Venantius Fortunatus (* um 540–600/10), Hagiograph, Bischof von Poitiers

Siehe auch:
 San Venanzo